L'Open de Pittsburgh 2017 est l'édition 2017 du tournoi de squash Open de Pittsburgh qui se déroule du 2 au  à Pittsburgh. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 25 et il est doté de  de prix.

Zahed Mohamed remporte son quatrième titre PSA en s'imposant face à Ivan Yuen.

Dotation et points pour le classement PSA 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Pittsburgh
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2017
Squash en 2017
Sport aux États-Unis en février 2017